Cette page regroupe l'ensemble du patrimoine immobilier de la ville belge de Furnes.

"
"

"
"

|}

Voir aussi 

 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale

 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Furnes
Furnes